Campos puede referirse a:

Lugares 

 Campos (Aliaga), localidad española del municipio de Aliaga, provincia de Teruel, Aragón.
 Campos (Arzúa), aldea española de la parroquia de Brandeso, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Campos (Baleares), localidad y municipio español de Mallorca, Baleares.
 Campos (Mellid), parroquia española del municipio de Mellid, provincia de La Coruña, Galicia.
 Campos (Póvoa de Lanhoso), antigua freguesia portuguesa del municipio de Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga.
 Campos (Vieira do Minho), antigua freguesia portuguesa del municipio de Vieira do Minho, distrito de Braga.
 Campos (Vila Nova de Cerveira), antigua freguesia portuguesa del municipio de Vila Nova de Cerveira, distrito de Viana do Castelo.

Otros 

 Campos dos Goytacazes, municipio brasileño del estado de Río de Janeiro.
 Campos e Louredo, freguesia portuguesa del municipio de Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga.
 Campos e Vila Meã, freguesia portuguesa del municipio de Vila Nova de Cerveira, distrito de Viana do Castelo.
 Merindad de Campos, vigente durante la Edad Media, perteneciente a la Corona de Castilla.
 Tierra de Campos, es una comarca natural española.

Miscelánea 

 Campos (apellido), apellido español.
 Campos, denominación que se da en geología a los campos de hielo.
 Campos Racing, escudería española de automovilismo.